Ayim peut faire référence à : 
 Nana Oforiatta Ayim, écrivain, historienne de l'art et cinéaste britannique ghanéenne.
 May Ayim, nom de plume de May Opitz (née Sylvia Andler en 1960), poétesse, éducatrice et militante afro-allemande.
 Miranda Ayim (née en 1988), joueuse canadienne de basket-ball.